João Miguel da Cunha Teixeira, dit Moreno, est un footballeur portugais, reconverti entraîneur, né le  à , Guimarães.

Carrière

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du Vitória SC
Joueur du CD Nacional
Joueur du Leicester City FC
Joueur du FC Felgueiras
Entraîneur portugais de football
Naissance en août 1981
Naissance à Guimarães